Victoria Bardar  este un club de fotbal din Bardar, Republica Moldova. Echipa a fost fondată în anul 1995 și în prezent evoluează în Moldovan Liga 1.

Palmares
Divizia "B" Centru
 Câștigătoare (2): 2010-11, 2011-12

Cupa Moldovei
Sferturi de finală: 2013-14

Referințe

Legături externe
Victoria Bardar  pe soccerway
Victoria Bardar  pe weltfussballarchiv.com
Victoria Bardar pe divizia-a.com
Victoria Bardar  pe sport1.md

Cluburi de fotbal din Republica Moldova
Fondări în 1995